Тэйлор Рэйн (, урождённая Николь Мари Сабен, , род. 16 августа 1981 года, Лонг-Бич, Калифорния, США) — бывшая американская порноактриса.

Карьера 
Первый фильм с участием Рэйн вышел в ноябре 2001 года. В 2003 году она подписала эксклюзивный двухлетний контракт с компанией Legend Video, который позволил ей сократить количество сцен с её участием, а также предоставлял ей личного водителя. Менее чем через месяц Legend Video разорвала контракт с порноактрисой, а Рэйн заявила о завершении карьеры в порноиндустрии, но на самом деле взяла небольшой перерыв.

В августе 2004 года актриса подписывает новый контракт с Astrux Entertainment.

В 2005 году Рэйн срежиссировала свой первый фильм «Ass Up Face Down», в котором сама исполнила главную роль. В этом же году она подписала контракт с Defiance Films and Torrid Entertainmen. День с ней на съёмочной площадке был продан на аукционе eBay за $3,900.

Рэйн стала победительницей «Porn Star Beauty Pageant» («Конкурс красоты порнозвёзд») на Howard Stern Radio Show в марте 2005 года, опередив таких порноактрис как Ками Эндрюс, Рэйлин, Рене Порнеро и Аврору Сноу.
В декабре 2005 года Тэйлор Рэйн заявила, что завершает карьеру порноактрисы и выразила желание завести семью. Несмотря на это, компания Defiance Films продлила ей контракт на два года. Рэйн запустила сайт clubtaylorrain.com после своего ухода. Однако позже окончательно покинула порноиндустрию, и работает риэлтором под именем Николь Прайс.

По данным на 2020 год, Тэйлор Рэйн снялась в 344 порнофильмах и срежиссировала 7 порнолент.

Личная жизнь 
10 января 2004 года вышла замуж за порноактера Скотта Файнера, но их брак был аннулирован в том же году.

В июне 2006 года на своём сайте Рэйн объявила, что ждёт ребёнка, но месяцем позже у неё случился выкидыш.

В феврале 2007 года она провела 20 дней под арестом за хранение марихуаны и вождение в нетрезвом виде. Рэйн писала, что ей дали выбор: либо провести 20 дней в заключении, либо выполнять общественные работы; она предпочла первое. С тех пор она перестала принимать и распространять наркотики, а также стала участницей собраний анонимных наркоманов и анонимных алкоголиков.

В марте 2008 года Рэйн заявила, что снова беременна, и ультразвуковое исследование показало, что у неё родится девочка. На сегодняшний день имеет двух дочерей: Эмму (род. в 2008) и Пейсли (род. в 2009).

Награды и номинации 
Список имеющихся наград и номинаций

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Тэйлор Рэйн
 Русскоязычный сайт, посвящённый Тэйлор Рэйн
 
 Тэйлор Рэйн на сайте Internet Adult Film Database
 Тэйлор Рэйн на сайте Adult Film Database
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами